Lothar Kosse
 Time Kosse
 Kosse (Texas)

Desambiguação